Gminy w USA:
 Spring River (ang. Spring River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Spring River (ang. Spring River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Spring River (ang. Spring River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence